Церковная правда — ряд христианских церковных изданий.

 Церковная правда (Берлин) — журнал, издававшийся с 1912 по 1914 годы в Берлине.
 Церковная правда (Константинополь) () — журнал, издававшийся с 1880 по 1923 годы в Константинополе.